Kido steht für:
 Kido Industrial Co. Ltd., ein koreanisches Unternehmen für Motorräder und Helme 
 Conficker, einen Computerwurm (Malware)

Kido ist der Familienname folgender Personen:
 Eiichi Kido (* 1957), japanischer Politikwissenschaftler und Friedensaktivist
 Ibuki Kido (* 1997), japanische Synchronsprecherin
 Kido Kōichi (1889–1977), japanischer Politiker 
 Kōki Kido (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Markis Kido (1984–2021), indonesischer Badmintonspieler
 Kido Shirō (1894–1977), japanischer Filmproduzent
 Kido Takayoshi (1833–1877), japanischer Politiker und Staatsmann